Breite Straße 25 steht für:
 Breite Straße 25 (Düsseldorf), Gebäude in Düsseldorf
 Breite Straße 25 (Quedlinburg), Gebäudes in Quedlinburg

Siehe auch:
 Breite Straße